Gravity Corporation – koreańska firma z branży gier komputerowych i wideo
 Gravity – album walijskiej grupy heavy metalowej Bullet for My Valentine z 2018 roku
 Gravity – album szwedzkiej grupy rocka progresywnego Anekdoten z 2003 roku
 Gravity – album polskiego zespołu rockowego Common Dream z 2003 roku
 Gravity – album Pixie Lott
 Gravity – album Westlife
 Gravity – album Caliban
 Gravity – singel Johna Mayera
 Gravity – singel Nikki Flores
 Gravity – singel Zlaty Ogniewicz
 Gravity – singel Gromee’go i Andreasa Moe
 Gravity – singel DJ-a Fresha i Elli Eyre
 Gravity – zespół muzyczny z Krakowa
 Gravity – film z 2013